Retuerta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Retuerta de Bullaque, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Retuerta (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar